Gitzen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gitzen (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern

 Gitzen (Gemeinde Hof), Katastralgemeinde bzw. Gitzen Sdlg., Ortschaft von Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Gitzen (Gemeinde Ebenau), Ortsteil von Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Gitzenberg, 918 m, Anhöhe in den Salzkammergutbergen bei Hof bei Salzburg, Land Salzburg
 Hochgitzen, 676 m, Hügel im Alpenvorland bei Bergheim, Land Salzburg